43-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2002 () проводился в городе Брандон (Манитоба) c 23 февраля по 3 марта 2002 года. В провинции Манитоба чемпионат проводился в 5-й раз, в Брандоне — во 2-й раз (предыдущий чемпионат проводился там в ).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2002, который состоялся в апреле 2002 в городе Бисмарк (США), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2003.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) «команда Канады» (скип Колин Джонс; для самой команды это была 3-я победа в чемпионатах; для Колин Джонс — 4-я победа), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Саскачеван (скип Шерри Андерсон). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Шерри Мидо).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Колин ДжонсКим КеллиМэри-Энн УэйНэнси ДелахантЛейни ПитерсКен БагнеллMayflower CC, Галифакс
| Кэти КингLawnie MacDonaldБренда БомерКейт ХорнMarcy BalderstonDarryl HorneOttewell CC, Эдмонтон
| Kristy LewisKrista BernardDenise BlashkoSusan AllanCarmen BlashkoEd DezuraRichmond CC, Ричмонд
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Nathalie GagnonJoëlle BelleySylvie FortinJulie BlackburnCandide HebertPaul GagnonClub de Curling Riverband, Альма| Дженнифер ДжонсKaren PorrittLynn Fallis-KurzDana AllertonДжилл ОффисерДжон ХелстонSt. Vital CC, Виннипег| Meredith DoyleБет ИскьюCandice MacLeanKrista TriderAllyson BurgessJim BurgessMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Kathy FloydMarie-Anne PowerJane ArseneauAllison FraneyMary HardingPat FownesThistle St. Andrews CC, Сент-Джон| Cathy CunninghamPeg GossKathy KerrHeather MartinAnna-Mae HoldenJean BlackieSt. John's CC, Сент-Джонс| Шерри МидоJanet BrownАндреа ЛоусSheri CordinaКирстен ХармаркPat B ReidColdwater & District CC, Coldwater|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Kathy O'RourkeJulie ScalesLori RobinsonBea GrahamKim Dolan Charlottetown CC, Шарлоттаун| Шерри АндерсонKim HodsonSandra MulroneyDonna GignacHeather WalshRon MeyersDelisle CC, Delisle| Monigue GagnierKelly KayloШэрон КормьеCheryl BurlingtonКэрри КюиPaul DeloreyYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2002 и чемпионате Канады 2003 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Колин Джонс (Канада).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Мередит Дойл () (Новая Шотландия).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждён Уоррен Хансен () — менеджер по организации турниров и взаимодействию со СМИ Ассоциации кёрлинга Канады (), за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2002 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2002

2002
Спорт в Канаде в 2002 году
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)